Bunkermuseum ist der Name folgender Museen:

 Bunkermuseum Emden  
 Bunkermuseum Frauenwald, Thüringen
 Bunkermuseum Hagen
 Bunkermuseum Röhrenbunker, Hamburg
 Bunkermuseum Schweinfurt, Bayern
 Bunkermuseum Hatten (Bas-Rhin), Frankreich
 Bunkermuseum Ungerberg, Österreich
 Bunkermuseum Wurzenpass, Österreich